Clare Hollingworth (1911-2017) est une journaliste britannique.
 Peter Hollingworth (1935- ) est un évêque anglican australien.
Patronyme anglais